Koryciska peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Koryciska, village du powiat de Płońsk
 Koryciska, village du powiat de Przysucha